Margarete von Pommern (oder Margarethe, Margareta, Margaretha) ist der Name folgender Personen:

 Margarethe von Pommern (1366–1407), durch Heirat Herzogin von Österreich
 Margarete von Brandenburg (1449/50–1489), Prinzessin von Brandenburg und durch Heirat Herzogin von Pommern
 Margareta von Brandenburg (1511–1577), Prinzessin von Brandenburg und durch Heirat Herzogin von Pommern